Neon Lights est le titre de plusieurs œuvres :
Neon Lights, une chanson du groupe allemand Kraftwerk sortie en 1978;
Neon Lights, un album du groupe britannique Simple Minds sorti en 2001;
Neon Lights, une chanson de la chanteuse britannique Natasha Bedingfield sur son album Strip Me sorti en 2010;
Neon Lights, une chanson de la chanteuse américaine Demi Lovato sortie en 2013

Homonymie